Василий Тепляков:
 Тепляков, Василий Ефимович (1913—1972) — полный кавалер ордена Славы.
 Тепляков, Василий Ильич (1792/93 — ?) — купец 3-й гильдии, городской голова Самары (1850—1852).